Giovanni Bentivoglio ist der Name folgender Personen:
* Giovanni I. Bentivoglio (um 1358–1402), italienischer Adeliger und Patrizier von Bologna
 Giovanni II. Bentivoglio (1443–1508), italienischer Adliger und Alleinherrscher in Bologna